John Whitlinger – ex tennista statunitense
 Tami Whitlinger – ex tennista statunitense
 Warren Whitlinger – cestista statunitense